Jabu (邪武) Chevalier de Bronze de la Licorne, il combat et perd face à Shun lors du tournoi galactique. Il sera totalement dominé alors que le scénario laissait jusque-là entrevoir un personnage d’une envergure plus importante, qu’il avait gagné ses précédents combats. Il sera de retour lors de la bataille du sanctuaire où il ne jouera qu’un rôle très mineur.

S’apparentant à Seiya (ressemblance physique, licorne contre Pégase), il s’avère toutefois bien faible pour être son rival, de même que Yato pour Tenma.

Technique 
 Le galop de la licorne (Unicorn Gallop) : Technique puissante qui a réussi à vaincre plusieurs guerriers et fantômes.
 Télékinésie : Jabu possède des pouvoirs de télékinésie, et ceci uniquement dans le dessin animé.

Voix 
Il est doublé en version originale par Kousuke Meguro (parties Sanctuaire, Asgard et Poséidon ), Hideo Ishikawa (OAVs Hadès et le film Tenkai-hen Josō: Overture) et Akie Yasuda (Jabu enfant).

Dans la version française de la série de 1986, Marc François (épisodes 2 à 7, 71 et 72 ainsi que des cris de douleur dans l’épisode 1), Éric Legrand (épisode 62, Jabu enfant dans les épisodes 42 et 58 et des cris de douleur dans l’épisode 1), Laurence Crouzet (Jabu enfant dans l’épisode 6) et Serge Bourrier ont été les voix du personnage. Gregory Praet (Le Sanctuaire) et Yann Pichon (Inferno et Elysion) ont été les voix dans la partie Hadès.

Chevaliers de Bronze
Licorne de fiction